Laaman ist der Familienname von:

 Eduard Laaman (1888–1941), estnischer Journalist und Politiker
 Elmar Laaman (1906–1942), estnischer Fußballspieler
 Ilona Laaman (1934–2017), estnische Lyrikerin

Siehe auch:
 Lahmann